Camillo Róndani (1808–1879), entomologiste italien ;
 Francesco Maria Rondani (1490-1550), peintre italien.

Homonymie de patronyme